Inaldo Pereira de Lucena (Petrolina, 1 de novembro de 1963), mais conhecida como Akauan Lucena, é um cantor, compositor e violonista de música popular brasileira.

Discografia 
Tudo que eu tenho é você
Quem são os novos da MPB?

Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Naturais de Petrolina
Cantores de música popular brasileira
Violinistas de Pernambuco